Бридель — ланцюг мертвого якоря в акваторії портового рейду для постановки на нього плавзасобів без задіяння їх власного якірного оснащення
 Бридель — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.

Прізвище 

 Марк Брідель (1883—1931) — французький хімік і фармацевт.
 Самюель Елізе Брідель (1761—1828) — швейцарський біолог.

Див. також 
 Бедржих Брідел (1619—1680) — чеський письменник, поет і місіонер епохи бароко.